Seidenstraße steht für:

 Seidenstraße, Netz von Karawanenstraßen von Ostasien bis zum Mittelmeer
 Seidenstraße (Rostock), Straße in Rostock
 Seidenstraße (Rohrpostsystem), Rohrpostsystem auf dem Chaos Communication Congress

Siehe auch:
 Neue Seidenstraße
 Silk Road (Begriffsklärung)